|-
|(93501)||2000 TE50|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,139|| align=right|12,41|| align=right|4,250||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93502)||2000 TN50|| align=right|15,0|| align=right|2,560|| align=right|0,079|| align=right|11,74|| align=right|4,095||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93503)||2000 TJ51|| align=right|15,2|| align=right|2,676|| align=right|0,075|| align=right|10,21|| align=right|4,377||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93504)||2000 TM52|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,022|| align=right|4,55|| align=right|4,214||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93505)||2000 TF53|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,079|| align=right|15,52|| align=right|4,246||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93506)||2000 TS54|| align=right|16,0|| align=right|2,771|| align=right|0,078|| align=right|5,03|| align=right|4,611||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93507)||2000 TA56|| align=right|16,3|| align=right|2,525|| align=right|0,248|| align=right|8,66|| align=right|4,013||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93508)||2000 TM56|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,181|| align=right|13,09|| align=right|4,099||MBA||1. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93509)||2000 TP56|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,154|| align=right|11,26|| align=right|4,335||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93510)||2000 TT56|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,103|| align=right|6,89|| align=right|3,596||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93511)||2000 TA60|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,102|| align=right|15,10|| align=right|4,227||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93512)||2000 TO60|| align=right|14,4|| align=right|2,520|| align=right|0,094|| align=right|13,50|| align=right|4,001||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93513)||2000 TP61|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,131|| align=right|13,26|| align=right|4,215||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93514)||2000 TA62|| align=right|15,7|| align=right|2,622|| align=right|0,204|| align=right|14,04|| align=right|4,245||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93515)||2000 TS62|| align=right|16,1|| align=right|2,598|| align=right|0,084|| align=right|2,92|| align=right|4,188||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93516)||2000 TA63|| align=right|15,9|| align=right|2,592|| align=right|0,152|| align=right|3,21|| align=right|4,172||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93517)||2000 TF63|| align=right|14,6|| align=right|2,541|| align=right|0,054|| align=right|13,09|| align=right|4,050||MBA||3. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93518)||2000 TU63|| align=right|16,7|| align=right|2,660|| align=right|0,177|| align=right|4,51|| align=right|4,338||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93519)||2000 TV63|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,097|| align=right|14,01|| align=right|4,391||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93520)||2000 TW63|| align=right|15,8|| align=right|2,456|| align=right|0,173|| align=right|3,22|| align=right|3,849||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93521)||2000 TX65|| align=right|15,7|| align=right|2,544|| align=right|0,144|| align=right|14,97|| align=right|4,057||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93522)||2000 TK67|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,091|| align=right|2,55|| align=right|4,045||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93523)||2000 TQ67|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,179|| align=right|4,61|| align=right|4,092||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93524)||2000 UQ|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,094|| align=right|5,01|| align=right|4,553||MBA||20. října 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(93525)||2000 UX|| align=right|14,2|| align=right|2,676|| align=right|0,148|| align=right|12,09|| align=right|4,377||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(93526)||2000 UY|| align=right|14,7|| align=right|2,935|| align=right|0,042|| align=right|1,90|| align=right|5,027||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(93527)||2000 UW1|| align=right|14,3|| align=right|2,855|| align=right|0,200|| align=right|39,54|| align=right|4,824||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93528)||2000 UL4|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,182|| align=right|13,67|| align=right|4,272||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93529)||2000 UM6|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,126|| align=right|3,56|| align=right|4,123||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93530)||2000 UW6|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,200|| align=right|2,70|| align=right|4,167||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93531)||2000 UA7|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,199|| align=right|13,85|| align=right|4,108||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93532)||2000 UL9|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,124|| align=right|5,75|| align=right|3,810||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93533)||2000 UO12|| align=right|14,8|| align=right|2,629|| align=right|0,178|| align=right|2,69|| align=right|4,261||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93534)||2000 UU13|| align=right|14,7|| align=right|2,667|| align=right|0,174|| align=right|12,96|| align=right|4,355||MBA||27. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(93535)||2000 UL14|| align=right|14,7|| align=right|2,432|| align=right|0,132|| align=right|9,77|| align=right|3,792||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93536)||2000 UM14|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,230|| align=right|6,67|| align=right|4,496||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93537)||2000 UV14|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,169|| align=right|15,07|| align=right|4,237||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93538)||2000 UJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,740|| align=right|0,181|| align=right|4,59|| align=right|4,536||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93539)||2000 US17|| align=right|14,0|| align=right|2,731|| align=right|0,139|| align=right|12,55|| align=right|4,511||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93540)||2000 UG19|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,142|| align=right|13,87|| align=right|4,164||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93541)||2000 UT20|| align=right|15,2|| align=right|2,595|| align=right|0,100|| align=right|3,39|| align=right|4,180||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93542)||2000 UY20|| align=right|15,3|| align=right|2,631|| align=right|0,115|| align=right|5,52|| align=right|4,268||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93543)||2000 UG21|| align=right|15,7|| align=right|2,774|| align=right|0,083|| align=right|4,49|| align=right|4,619||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93544)||2000 UV21|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,033|| align=right|3,48|| align=right|4,250||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93545)||2000 UY21|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,064|| align=right|3,51|| align=right|4,196||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93546)||2000 UT22|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,106|| align=right|4,81|| align=right|4,348||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93547)||2000 UC23|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,211|| align=right|3,64|| align=right|4,534||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93548)||2000 UL23|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,153|| align=right|5,30|| align=right|4,064||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93549)||2000 UP23|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,253|| align=right|12,39|| align=right|4,580||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93550)||2000 UY23|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,150|| align=right|8,61|| align=right|4,136||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93551)||2000 UL24|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,013|| align=right|13,07|| align=right|4,338||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93552)||2000 UO25|| align=right|15,5|| align=right|2,814|| align=right|0,112|| align=right|5,41|| align=right|4,719||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93553)||2000 UT25|| align=right|15,1|| align=right|2,703|| align=right|0,103|| align=right|6,06|| align=right|4,444||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93554)||2000 UM27|| align=right|16,2|| align=right|2,564|| align=right|0,282|| align=right|6,24|| align=right|4,105||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93555)||2000 US27|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,214|| align=right|10,57|| align=right|4,298||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93556)||2000 UK31|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,023|| align=right|4,24|| align=right|4,263||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93557)||2000 UH34|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,094|| align=right|3,63|| align=right|4,236||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93558)||2000 UJ36|| align=right|15,9|| align=right|2,674|| align=right|0,074|| align=right|2,21|| align=right|4,372||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93559)||2000 UA37|| align=right|15,2|| align=right|2,516|| align=right|0,085|| align=right|2,10|| align=right|3,990||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93560)||2000 UB37|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,215|| align=right|2,72|| align=right|4,087||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93561)||2000 UO37|| align=right|14,7|| align=right|2,686|| align=right|0,215|| align=right|4,36|| align=right|4,402||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93562)||2000 UW37|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,162|| align=right|7,09|| align=right|4,475||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93563)||2000 UY37|| align=right|13,9|| align=right|3,041|| align=right|0,145|| align=right|7,36|| align=right|5,303||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93564)||2000 UR38|| align=right|15,5|| align=right|2,637|| align=right|0,183|| align=right|6,89|| align=right|4,281||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93565)||2000 UB39|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,051|| align=right|7,27|| align=right|4,211||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93566)||2000 UC39|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,086|| align=right|5,77|| align=right|4,537||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93567)||2000 UD39|| align=right|16,0|| align=right|2,661|| align=right|0,094|| align=right|3,32|| align=right|4,339||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93568)||2000 UE39|| align=right|14,2|| align=right|2,648|| align=right|0,161|| align=right|13,78|| align=right|4,309||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93569)||2000 UG39|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,019|| align=right|5,50|| align=right|4,623||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93570)||2000 UY41|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,062|| align=right|1,27|| align=right|4,259||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93571)||2000 UP42|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,152|| align=right|8,96|| align=right|4,108||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93572)||2000 UT42|| align=right|16,0|| align=right|2,628|| align=right|0,100|| align=right|3,00|| align=right|4,259||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93573)||2000 UU42|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,161|| align=right|11,33|| align=right|4,602||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93574)||2000 UG43|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,101|| align=right|5,65|| align=right|4,353||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93575)||2000 UD44|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,038|| align=right|12,72|| align=right|4,573||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93576)||2000 UL44|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,168|| align=right|3,83|| align=right|4,107||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93577)||2000 UA46|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,094|| align=right|4,70|| align=right|4,538||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93578)||2000 UW47|| align=right|15,6|| align=right|2,590|| align=right|0,093|| align=right|0,72|| align=right|4,168||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93579)||2000 UZ47|| align=right|13,5|| align=right|2,837|| align=right|0,092|| align=right|15,63|| align=right|4,778||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93580)||2000 UC48|| align=right|16,7|| align=right|2,646|| align=right|0,289|| align=right|4,87|| align=right|4,303||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93581)||2000 UD48|| align=right|16,2|| align=right|2,547|| align=right|0,246|| align=right|3,48|| align=right|4,063||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93582)||2000 UP48|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,179|| align=right|1,58|| align=right|4,181||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93583)||2000 UC51|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,176|| align=right|6,07|| align=right|5,449||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93584)||2000 UL51|| align=right|16,0|| align=right|2,669|| align=right|0,175|| align=right|4,17|| align=right|4,359||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93585)||2000 UE52|| align=right|14,0|| align=right|3,086|| align=right|0,035|| align=right|12,05|| align=right|5,421||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93586)||2000 UH52|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,064|| align=right|14,01|| align=right|4,348||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93587)||2000 UJ52|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,167|| align=right|9,71|| align=right|4,228||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93588)||2000 UO52|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,125|| align=right|6,14|| align=right|4,316||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93589)||2000 UV52|| align=right|15,3|| align=right|2,746|| align=right|0,080|| align=right|4,53|| align=right|4,549||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93590)||2000 UY52|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|13,91|| align=right|4,526||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93591)||2000 US53|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,182|| align=right|12,80|| align=right|4,383||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93592)||2000 UD54|| align=right|15,9|| align=right|2,569|| align=right|0,247|| align=right|3,02|| align=right|4,117||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93593)||2000 UF54|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,160|| align=right|4,25|| align=right|4,160||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93594)||2000 UH54|| align=right|15,6|| align=right|2,618|| align=right|0,155|| align=right|13,53|| align=right|4,236||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93595)||2000 UZ54|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,073|| align=right|8,35|| align=right|4,630||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93596)||2000 UN55|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,064|| align=right|14,18|| align=right|4,314||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93597)||2000 UX55|| align=right|15,7|| align=right|2,525|| align=right|0,264|| align=right|8,14|| align=right|4,012||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93598)||2000 UD56|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,257|| align=right|4,67|| align=right|4,063||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93599)||2000 UA57|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,115|| align=right|13,26|| align=right|4,359||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93600)||2000 UN57|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,059|| align=right|3,82|| align=right|4,345||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93601)||2000 UR57|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,126|| align=right|6,70|| align=right|4,480||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93602)||2000 UG58|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,091|| align=right|4,68|| align=right|3,900||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93603)||2000 UO58|| align=right|14,7|| align=right|2,745|| align=right|0,088|| align=right|8,52|| align=right|4,548||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93604)||2000 UP58|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,134|| align=right|4,09|| align=right|4,097||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93605)||2000 UR58|| align=right|14,9|| align=right|2,522|| align=right|0,157|| align=right|13,88|| align=right|4,005||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93606)||2000 UU60|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,131|| align=right|8,56|| align=right|4,535||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93607)||2000 UQ61|| align=right|14,4|| align=right|2,547|| align=right|0,168|| align=right|5,23|| align=right|4,064||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93608)||2000 UR61|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,180|| align=right|8,59|| align=right|4,556||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93609)||2000 UX61|| align=right|14,9|| align=right|2,491|| align=right|0,131|| align=right|2,83|| align=right|3,930||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93610)||2000 UK62|| align=right|15,1|| align=right|2,455|| align=right|0,075|| align=right|4,36|| align=right|3,846||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93611)||2000 UZ62|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,113|| align=right|3,98|| align=right|4,081||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93612)||2000 UH63|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,136|| align=right|3,54|| align=right|4,494||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93613)||2000 UL64|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,070|| align=right|11,24|| align=right|4,197||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93614)||2000 UZ65|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,091|| align=right|1,34|| align=right|4,617||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93615)||2000 UO66|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,131|| align=right|13,18|| align=right|4,183||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93616)||2000 UW66|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,024|| align=right|11,51|| align=right|4,285||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93617)||2000 UC69|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,040|| align=right|4,47|| align=right|4,496||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93618)||2000 UL69|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,154|| align=right|5,25|| align=right|4,103||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93619)||2000 UR69|| align=right|16,4|| align=right|2,573|| align=right|0,280|| align=right|4,27|| align=right|4,126||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93620)||2000 UQ70|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,113|| align=right|14,45|| align=right|4,273||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93621)||2000 UZ70|| align=right|15,6|| align=right|2,637|| align=right|0,261|| align=right|4,81|| align=right|4,281||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93622)||2000 UJ71|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,098|| align=right|2,94|| align=right|4,254||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93623)||2000 UC73|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,166|| align=right|13,96|| align=right|4,356||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93624)||2000 UP73|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,093|| align=right|3,17|| align=right|4,439||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93625)||2000 UU73|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,175|| align=right|14,75|| align=right|4,268||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93626)||2000 UV73|| align=right|15,8|| align=right|2,705|| align=right|0,173|| align=right|11,26|| align=right|4,449||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93627)||2000 UK74|| align=right|14,5|| align=right|2,659|| align=right|0,112|| align=right|14,25|| align=right|4,334||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93628)||2000 UF75|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,240|| align=right|5,28|| align=right|4,345||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93629)||2000 UH77|| align=right|15,7|| align=right|2,647|| align=right|0,112|| align=right|4,31|| align=right|4,306||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93630)||2000 UR77|| align=right|15,4|| align=right|2,731|| align=right|0,039|| align=right|6,80|| align=right|4,513||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93631)||2000 UV78|| align=right|14,1|| align=right|3,005|| align=right|0,056|| align=right|10,72|| align=right|5,210||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93632)||2000 UE79|| align=right|15,7|| align=right|2,867|| align=right|0,067|| align=right|1,38|| align=right|4,855||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93633)||2000 UF79|| align=right|15,4|| align=right|2,676|| align=right|0,144|| align=right|3,53|| align=right|4,376||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93634)||2000 UP79|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,134|| align=right|20,87|| align=right|4,272||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93635)||2000 UR80|| align=right|15,4|| align=right|2,711|| align=right|0,059|| align=right|4,58|| align=right|4,464||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93636)||2000 UF81|| align=right|13,9|| align=right|2,650|| align=right|0,118|| align=right|16,54|| align=right|4,313||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93637)||2000 UM81|| align=right|15,2|| align=right|2,529|| align=right|0,169|| align=right|10,86|| align=right|4,022||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93638)||2000 UP81|| align=right|14,0|| align=right|2,653|| align=right|0,177|| align=right|5,75|| align=right|4,319||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93639)||2000 UQ86|| align=right|14,8|| align=right|2,766|| align=right|0,055|| align=right|6,48|| align=right|4,599||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93640)||2000 UU86|| align=right|15,3|| align=right|2,656|| align=right|0,163|| align=right|5,66|| align=right|4,328||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93641)||2000 US88|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,094|| align=right|13,02|| align=right|4,245||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93642)||2000 UA89|| align=right|15,6|| align=right|2,791|| align=right|0,103|| align=right|4,64|| align=right|4,663||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93643)||2000 UK89|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,180|| align=right|5,36|| align=right|4,253||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93644)||2000 UE90|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,138|| align=right|10,95|| align=right|4,117||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93645)||2000 UF90|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,103|| align=right|6,79|| align=right|4,606||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93646)||2000 UR90|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,182|| align=right|2,48|| align=right|4,224||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93647)||2000 UK91|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,095|| align=right|5,58|| align=right|3,899||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93648)||2000 UH92|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,081|| align=right|13,54|| align=right|4,032||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93649)||2000 UA94|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,188|| align=right|10,38|| align=right|4,153||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93650)||2000 UQ94|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,199|| align=right|6,32|| align=right|4,184||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93651)||2000 UU94|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,116|| align=right|7,82|| align=right|4,133||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93652)||2000 UW97|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,004|| align=right|5,97|| align=right|4,600||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93653)||2000 UL98|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,043|| align=right|6,41|| align=right|4,554||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93654)||2000 UX98|| align=right|13,9|| align=right|2,759|| align=right|0,160|| align=right|11,66|| align=right|4,583||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93655)||2000 UT99|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,097|| align=right|6,64|| align=right|4,583||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93656)||2000 UW99|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,186|| align=right|3,46|| align=right|4,114||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93657)||2000 UN100|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,048|| align=right|4,23|| align=right|4,622||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93658)||2000 UU103|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,199|| align=right|10,36|| align=right|4,066||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93659)||2000 UF104|| align=right|14,3|| align=right|2,690|| align=right|0,212|| align=right|6,36|| align=right|4,412||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93660)||2000 UH104|| align=right|14,3|| align=right|2,523|| align=right|0,178|| align=right|3,41|| align=right|4,007||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93661)||2000 UQ104|| align=right|14,1|| align=right|2,978|| align=right|0,067|| align=right|10,86|| align=right|5,139||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93662)||2000 UD105|| align=right|15,6|| align=right|2,530|| align=right|0,220|| align=right|14,76|| align=right|4,024||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93663)||2000 UX105|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,086|| align=right|14,81|| align=right|4,384||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93664)||2000 UJ106|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,114|| align=right|6,85|| align=right|4,552||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93665)||2000 US108|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,126|| align=right|15,28|| align=right|4,222||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93666)||2000 UL109|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,224|| align=right|11,21|| align=right|4,319||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93667)||2000 UM109|| align=right|14,7|| align=right|2,637|| align=right|0,239|| align=right|12,96|| align=right|4,282||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93668)||2000 UA110|| align=right|13,4|| align=right|2,787|| align=right|0,185|| align=right|23,00|| align=right|4,652||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93669)||2000 UV111|| align=right|15,3|| align=right|2,854|| align=right|0,024|| align=right|5,89|| align=right|4,820||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93670)||2000 UC112|| align=right|15,0|| align=right|2,606|| align=right|0,167|| align=right|11,68|| align=right|4,205||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93671)||2000 UQ112|| align=right|16,4|| align=right|2,645|| align=right|0,225|| align=right|1,23|| align=right|4,300||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93672)||2000 UY112|| align=right|15,2|| align=right|2,605|| align=right|0,216|| align=right|7,31|| align=right|4,205||MBA||19. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93673)||2000 UR113|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,052|| align=right|22,83|| align=right|4,217||MBA||18. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93674)||2000 VZ3|| align=right|16,2|| align=right|2,703|| align=right|0,091|| align=right|3,04|| align=right|4,444||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93675)||2000 VR5|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,158|| align=right|12,71|| align=right|4,525||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93676)||2000 VX5|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,120|| align=right|13,70|| align=right|4,192||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93677)||2000 VD6|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,111|| align=right|2,42|| align=right|4,112||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93678)||2000 VJ6|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,107|| align=right|4,58|| align=right|4,375||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93679)||2000 VO11|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,207|| align=right|11,83|| align=right|4,113||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93680)||2000 VC12|| align=right|15,8|| align=right|2,669|| align=right|0,068|| align=right|2,37|| align=right|4,360||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93681)||2000 VZ13|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,108|| align=right|3,17|| align=right|4,138||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93682)||2000 VM14|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,158|| align=right|3,07|| align=right|4,054||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93683)||2000 VN14|| align=right|15,2|| align=right|2,603|| align=right|0,072|| align=right|4,21|| align=right|4,199||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93684)||2000 VC15|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,059|| align=right|3,18|| align=right|4,410||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93685)||2000 VG15|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,092|| align=right|8,70|| align=right|4,121||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93686)||2000 VB17|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|4,568||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93687)||2000 VH18|| align=right|15,3|| align=right|2,558|| align=right|0,160|| align=right|4,40|| align=right|4,091||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93688)||2000 VG20|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,054|| align=right|5,40|| align=right|4,652||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93689)||2000 VT20|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,050|| align=right|3,19|| align=right|4,254||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93690)||2000 VE21|| align=right|15,8|| align=right|2,868|| align=right|0,038|| align=right|2,38|| align=right|4,857||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93691)||2000 VJ21|| align=right|15,7|| align=right|2,793|| align=right|0,074|| align=right|2,35|| align=right|4,668||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93692)||2000 VK21|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,076|| align=right|9,83|| align=right|4,152||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93693)||2000 VC23|| align=right|13,6|| align=right|2,517|| align=right|0,114|| align=right|1,84|| align=right|3,992||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93694)||2000 VD23|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,099|| align=right|4,42|| align=right|4,106||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93695)||2000 VU24|| align=right|14,4|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|16,44|| align=right|4,668||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93696)||2000 VV25|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,028|| align=right|2,05|| align=right|4,545||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93697)||2000 VH26|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,076|| align=right|4,70|| align=right|4,145||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93698)||2000 VM26|| align=right|15,8|| align=right|2,722|| align=right|0,095|| align=right|4,85|| align=right|4,489||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93699)||2000 VP26|| align=right|14,3|| align=right|2,745|| align=right|0,064|| align=right|10,00|| align=right|4,546||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93700)||2000 VT26|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,165|| align=right|3,69|| align=right|4,637||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93701)||2000 VM27|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,069|| align=right|2,33|| align=right|4,259||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93702)||2000 VU27|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,140|| align=right|3,92|| align=right|4,097||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93703)||2000 VZ27|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,206|| align=right|4,54|| align=right|4,131||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93704)||2000 VP28|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,198|| align=right|7,08|| align=right|4,213||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93705)||2000 VP30|| align=right|15,8|| align=right|2,652|| align=right|0,169|| align=right|4,94|| align=right|4,319||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93706)||2000 VQ30|| align=right|15,4|| align=right|2,696|| align=right|0,162|| align=right|8,84|| align=right|4,427||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93707)||2000 VP31|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,170|| align=right|2,41|| align=right|4,132||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93708)||2000 VR31|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,131|| align=right|2,83|| align=right|4,229||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93709)||2000 VW31|| align=right|15,3|| align=right|2,471|| align=right|0,181|| align=right|1,99|| align=right|3,883||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93710)||2000 VR33|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,161|| align=right|2,59|| align=right|4,230||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93711)||2000 VX33|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,161|| align=right|2,68|| align=right|4,466||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93712)||2000 VU34|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,187|| align=right|15,12|| align=right|4,398||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93713)||2000 VH35|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,233|| align=right|5,86|| align=right|4,378||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93714)||2000 VJ35|| align=right|13,9|| align=right|2,726|| align=right|0,110|| align=right|16,44|| align=right|4,501||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93715)||2000 VN35|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,119|| align=right|4,22|| align=right|4,281||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93716)||2000 VP35|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,090|| align=right|13,34|| align=right|5,419||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93717)||2000 VE36|| align=right|13,4|| align=right|2,914|| align=right|0,081|| align=right|14,66|| align=right|4,974||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93718)||2000 VO36|| align=right|13,9|| align=right|2,700|| align=right|0,236|| align=right|13,19|| align=right|4,436||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93719)||2000 VR36|| align=right|13,2|| align=right|2,783|| align=right|0,207|| align=right|17,85|| align=right|4,643||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93720)||2000 VY37|| align=right|14,1|| align=right|2,698|| align=right|0,256|| align=right|13,66|| align=right|4,430||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93721)||2000 VN39|| align=right|16,5|| align=right|2,600|| align=right|0,142|| align=right|3,60|| align=right|4,193||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93722)||2000 VE40|| align=right|16,4|| align=right|2,665|| align=right|0,104|| align=right|2,65|| align=right|4,350||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93723)||2000 VF40|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,153|| align=right|2,80|| align=right|4,156||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93724)||2000 VX40|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,112|| align=right|2,88|| align=right|4,224||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93725)||2000 VF41|| align=right|15,6|| align=right|2,632|| align=right|0,158|| align=right|3,08|| align=right|4,269||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93726)||2000 VZ41|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,093|| align=right|3,79|| align=right|4,285||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93727)||2000 VX42|| align=right|15,6|| align=right|2,462|| align=right|0,180|| align=right|2,21|| align=right|3,861||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93728)||2000 VX43|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,015|| align=right|4,51|| align=right|4,343||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93729)||2000 VK44|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,131|| align=right|13,85|| align=right|4,217||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93730)||2000 VB46|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,040|| align=right|15,30|| align=right|4,244||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93731)||2000 VT46|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,090|| align=right|9,43|| align=right|5,101||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93732)||2000 VE47|| align=right|13,2|| align=right|3,013|| align=right|0,210|| align=right|18,01|| align=right|5,230||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93733)||2000 VJ47|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,232|| align=right|14,96|| align=right|5,437||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93734)||2000 VS47|| align=right|15,6|| align=right|2,773|| align=right|0,088|| align=right|1,69|| align=right|4,616||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93735)||2000 VO48|| align=right|16,0|| align=right|2,664|| align=right|0,106|| align=right|6,47|| align=right|4,348||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93736)||2000 VL50|| align=right|14,8|| align=right|2,624|| align=right|0,117|| align=right|1,09|| align=right|4,250||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93737)||2000 VP50|| align=right|14,1|| align=right|2,650|| align=right|0,135|| align=right|12,17|| align=right|4,313||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93738)||2000 VQ50|| align=right|13,9|| align=right|2,713|| align=right|0,156|| align=right|12,28|| align=right|4,467||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93739)||2000 VK51|| align=right|14,7|| align=right|2,534|| align=right|0,123|| align=right|11,47|| align=right|4,033||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93740)||2000 VO51|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,120|| align=right|7,16|| align=right|4,580||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93741)||2000 VV55|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,175|| align=right|12,44|| align=right|4,330||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93742)||2000 VH56|| align=right|16,1|| align=right|2,753|| align=right|0,195|| align=right|2,49|| align=right|4,567||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93743)||2000 VX56|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,056|| align=right|13,25|| align=right|4,344||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93744)||2000 VM57|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,109|| align=right|13,46|| align=right|4,279||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93745)||2000 VQ57|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,103|| align=right|2,85|| align=right|4,420||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93746)||2000 VU57|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,097|| align=right|3,46|| align=right|4,232||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93747)||2000 VG58|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,222|| align=right|3,86|| align=right|4,274||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93748)||2000 VO61|| align=right|14,0|| align=right|2,575|| align=right|0,292|| align=right|32,05|| align=right|4,132||MBA||9. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93749)||2000 VP62|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,129|| align=right|8,15|| align=right|4,567||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93750)||2000 WF1|| align=right|14,0|| align=right|2,404|| align=right|0,280|| align=right|11,33|| align=right|3,727||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek